Мстув:

 Мстув — бывший городок, ныне село в 12 км к востоку от Ченстоховы, центр одноименной гмины.
 Мстув — гмина в Ченстоховском повяте.
 Мстув — село в Малопольском воеводстве.